Sorjonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), chef d'entreprise finlandais
 (1912-1996), journaliste et auteur finlandais
 (née en 1956), philosophe et professeure finlandaise
, joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Sorjonen, nom finnois de la série télévisée finlandaise Bordertown

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois